Reinboth ist der Familienname folgender Personen:

 Domenik Reinboth (* 1983), deutscher Basketballtrainer
 Ernst Reinboth (1935–2016), deutscher Kurzfilmer und Maler
 Gudrun Reinboth (* 1943), deutsche Schriftstellerin

 Johann Reinboth (1609–1673), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Schleswig-Holstein-Gottorf 
 Walther Hans Reinboth (1899–1990), Harzer Maler und Dichter